Kombinacja kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie została rozegrana w dniach 17-18 lutego. Zawody odbyły się na trasach Sestriere Colle (slalom) w Sestriere oraz San Sicario Fraìteve (zjazd) w San Sicario. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chorwatka Janica Kostelić, srebro wywalczyła Austriaczka Marlies Schild, a brąz zdobyła Szwedka Anja Pärson.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006